Појам Јабуковац може се односити на:
 Јабуковац (Неготин), насељено место у општини Неготин, Република Србија
 Јабуковац (Петриња), насељено место у саставу Града Петриње, Сисачко-мославичка жупанија, Република Хрватска